Алексе́й Деме́нтьев: 
 Дементьев, Алексей Алексеевич (1921—1990) — советский военачальник, генерал-полковник (1973).
 Дементьев, Алексей Андреевич (1940—1999) — советский боксёр и тренер по боксу.